ACL eller acl har flere betydninger:
 Access control list
 American Classical League
 Arctic Co-operatives Limited
 Association for Computational Linguistics